de Russische stad Oefa
 de voormalige Duitse filmmaatschappij Universum Film AG (Ufa).
 Ufa (geslacht), een geslacht van vlinders